Guillermo Alejandro de los Países Bajos (nacido Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau; Utrecht, ) es el actual rey de los Países Bajos desde su ascenso al trono, tras la abdicación de su madre, la reina Beatriz, el . Desde su nacimiento ostenta también el título de príncipe de Orange-Nassau. Está casado desde 2002 con la reina Máxima Zorreguieta con quien tiene tres hijas: Catalina Amalia, Alexia y Ariane de Orange-Nassau.

Biografía

Nacimiento 
Guillermo Alejandro Nicolás Jorge Fernando, actual rey de los Países Bajos, es el hijo mayor de la reina Beatriz de los Países Bajos y de su difunto marido Nicolás.

Guillermo Alejandro nació en la ciudad de Utrecht el 27 de abril de 1967.

Bautismo 
Sus padrinos fueron su abuelo materno, el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, el príncipe Fernando de Bismarck, el profesor Dr. Jelle Zijlstra, su abuela paterna, la baronesa Augusta Julia de Amsberg, la reina Margarita II de Dinamarca (en aquel momento princesa heredera) y Renée Smith.

Educación e intereses 
Fue educado en una escuela protestante en La Haya, donde se relacionó con niños de su edad de todos los trasfondos sociales. También asistió al centro educativo United World College of the Atlantic en Gales antes de asistir a la universidad. Fue educado en asuntos de Estado para prepararlo para ocupar el trono neerlandés. Obtuvo una licenciatura en historia de la Universidad de Leiden y posteriormente un máster en historia en 1993; está interesado en proyectos de administración internacional del agua.
En este sentido, desde 2006 preside la junta asesora de Aguas y Servicios de la Secretaría General de la ONU.

Carrera y deberes reales                                                                               
El rey es miembro honorario de la Comisión Mundial del Agua para el Siglo XXI, patrón de la Global Water Partnership, un organismo creado por el Banco Mundial para la vigilancia y uso racionado de los recursos hídricos, y es miembro del Raad van State, el Consejo de Estado de los Países Bajos y el más alto organismo ejecutivo del gobierno neerlandés. Como parte de sus deberes reales, dispone de una posición de brigadier en el ejército neerlandés, de comandante en la Armada y como comodoro en la Fuerza Aérea. Fue el líder del Comité Olímpico Neerlandés hasta 1998, cuando fue nombrado dentro del Comité Olímpico Internacional (COI).

En representación de la Corona, el rey Guillermo Alejandro también desempeña otras funciones diplomáticas y representativas.

Otras actividades 
En 1989 el entonces príncipe voló como voluntario para el "African Medical Research and Education Foundation" (AMREF) en Kenia y en 1991 trabajó como piloto durante un mes para el Kenya Wildlife Service.

Utilizando el nombre de "Willem van Buren'", uno de los apellidos menos conocidos de la Casa de Orange-Nassau, ha participado en la maratón de la ciudad de Nueva York, donde viven su tía, la princesa Cristina de los Países Bajos y varios de sus primos. En los Países Bajos ha tomado parte en la maratón de patinaje sobre hielo de las Once Ciudades de Frisia.

Matrimonio y descendencia

Boda 
El 2 de febrero de 2002, se casó tanto civil como religiosamente con la argentina Máxima Zorreguieta, nacida en 1971 en la Ciudad de Buenos Aires, licenciada en economía, quien se desempañaba como agente de inversiones en Nueva York cuando se conocieron. La elección de su esposa, como ha sido habitual en las últimas décadas en la familia real neerlandesa, causó cierta controversia.

Como todos los monarcas neerlandeses, el rey Guillermo Alejandro es un miembro nominal de la Iglesia reformada neerlandesa, pero al contrario de lo que había ocurrido cuando su tía, la princesa Irene de los Países Bajos, se había casado con el príncipe Carlos Hugo de Borbón-Parma, de religión católica, la cuestión religiosa no tuvo excesiva importancia, salvo debates pasajeros y las críticas de los sectores protestantes más radicales.

En cambio, causó mayor controversia que el padre de Máxima, Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini, había sido un miembro civil del régimen del dictador argentino Jorge Rafael Videla. En razón de la polémica causada, Jorge Zorreguieta decidió no acudir a la boda real cuando representantes del primer ministro neerlandés, Wim Kok, le pidieron que no asistiera.

El rey es un descendiente directo de la princesa Ana de Orange, la hija mayor del rey Jorge II de Gran Bretaña. Sin embargo, debido al Acta de 1701 el rey Guillermo ha renunciado a sus lejanos derechos de sucesión al trono británico debido a su matrimonio con una católica.

Hijas 
 Princesa Catalina Amalia, nacida el 7 de diciembre de 2003
 Princesa Alexia, nacida el 26 de junio de 2005
 Princesa Ariane, nacida el 10 de abril de 2007

Rey de los Países Bajos 

El 30 de abril de 2013, en el  aniversario de la ascensión de Beatriz, la hasta entonces reina abdicó y a las 7:00 de la mañana Guillermo Alejandro y Máxima se convirtieron en reyes de los Países Bajos. Aunque por orden sucesorio debería llamarse Guillermo IV, el príncipe ha cumplido su intención de mantener su nombre Guillermo Alejandro. Es el primer monarca varón desde hacía 123 años en los Países Bajos. Hasta su acceso al trono, ha sido el primer heredero varón directo al trono neerlandés desde el príncipe Alejandro, hijo de Guillermo III, que murió en 1884. Es el primer varón que hereda el Trono de los Países Bajos desde la muerte de su tatarabuelo Guillermo III en 1890. El primer acto oficial de Guillermo Alejandro como rey, fuera de su ceremonia de ascensión, era su presencia el 4 de mayo de 2013 en el Día Nacional de la Memoria por la liberación tras la Segunda Guerra Mundial. La primera visita oficial al extranjero como rey, era 20 días después el 24 de mayo a la Ciudad de Luxemburgo. Su primer año fue marcado por lo que el periódico De Volkskrant llamó una "Silenciosa revolución palaciega para modernizar la Casa Real".

El primer año de reinado de Guillermo Alejandro y Máxima fue exitoso para la mayoría de los neerlandeses, quienes en medio de la severa crisis que golpea a Europa y la economía local mantienen un sólido apoyo a la institución monárquica.

Por primera vez en más de 120 años. las damas de compañía de la reina dejaron el Palacio Real. Cinco de ellas partieron. La Reina Máxima retuvo, sin embargo, a Lieke Gaarlandt, que la acompaña desde el momento en que fue presentada a los Países Bajos antes de su boda.

Gracias a Máxima, algunos aspectos de la relación entre Argentina y los Países Bajos se vieron favorecidos durante ese primer año, por ejemplo con un aumento del turismo recíproco; el embajador neerlandés en Argentina, Hein de Vries, explicó que «el rol de los dos reyes se sitúa por fuera de lo meramente político, ya que ambos reyes defienden el sentido de pertenencia neerlandés y une al país al más alto nivel, lo que es fundamental en un país tan diverso.»

Títulos, tratamientos y distinciones 

27 de abril de 1967 - 30 de abril de 1980: Su Alteza Real el príncipe Guillermo Alejandro de los Países Bajos.
27 de abril de 1967 - presente: Su Alteza Real el príncipe Guillermo Alejandro de Orange-Nassau
30 de abril de 1980 - 30 de abril de 2013: Su Alteza Real el príncipe de Orange, Señor de Amsberg
30 de abril de 2013 - presente: Su Majestad el rey de los Países Bajos.

Los títulos que ostenta el rey Guillermo Alejandro son: 
 Guillermo Alejandro, rey de los Países Bajos, príncipe de Orange-Nassau, etc., etc., etc.. El triple etc se refiere al título de príncipe de Lippe-Biesterfeld y los títulos siguientes anteriormente ostentados por los príncipes de Orange. Son títulos inactivos que se han conservado en forma masculina durante los reinados de sus antecesoras las reinas Guillermina, Juliana y Beatriz.
 Marqués de Veere y Flesinga.
 Conde de Katzenelnbogen (ahora en Alemania), Vianden (ahora en Luxemburgo), Diez y Spiegelberg (ahora en Alemania), Buren, Leerdam y Culemborg.
 Vizconde de Amberes (ahora en Bélgica).
 Barón de Breda, Diest (ahora en Bélgica), Beilstein (ahora en Alemania), la ciudad de Grave (Países Bajos) y las tierras de Cuijk, IJsselstein, Cranendonk, Eindhoven, Liesveld, Herstal (ahora en Bélgica), Warneton, Arlay y Nozeroy (ahora en Francia).
 Señor Heredero de Ameland.
 Señor de Besançon (ahora en Francia), Borculo, Bredevoort, Bütgenbach (ahora en Bélgica), Clundert, Daasburg, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe, Het Loo, Lichtenvoorde, Montfoort, Naaldwijk, Niervaart, Polanen, Steenbergen, Sint-Maartensdijk, Sankt Vith (ahora en Bélgica), Soest, Ter Eem, Turnhout (ahora en Bélgica), Willemstad y Zevenbergen.

El rey firma los documentos oficiales como Guillermo Alejandro y recibe el tratamiento de Uwe Majesteit (Su Majestad). La reina Juliana había renunciado a este título y prefería que se dirigieran a ella como Mevrouw (Señora). La reina Beatriz reintrodujo este tratamiento en la Corte.

Condecoraciones neerlandesas

Condecoraciones extranjeras

Riqueza personal 

Durante mucho tiempo se ha extendido el mito popular de que las reinas Guillermina, Juliana y Beatriz de los Países Bajos han sido las mujeres más ricas del mundo. Incluso, en el 2005 la página web de la revista Forbes informaba que la riqueza de la familia real holandesa estaba estimada en 4.700 millones de dólares. Sin embargo, la reina Juliana había vendido los palacios reales y muchos bienes culturales (pinturas, antigüedades, libros, etc.) en subastas no personales. Cuando el alcance de la herencia de Juliana se desveló en 2004, fue estimada en torno a los 240 millones de dólares que Beatriz tuvo que compartir con sus tres hermanas. Desde el año 2006 la reina y su familia ya no estaban incluidos en la lista de Forbes.

Entre las propiedades personales de la reina había varias fincas, casas y acciones. Actualmente los palacios reales son propiedad del Estado neerlandés y se permite su uso al monarca reinante. Las pinturas, objetos históricos y joyas pertenecientes a la Casa de Orange normalmente están sujetos al uso en acontecimientos protocolares y son considerados objetos de interés cultural. Estas propiedades se encuentran administradas por varias fundaciones: la Fundación de Archivos de la Casa de Orange-Nassau y la Fundación de Colecciones Históricas de la Casa de Orange-Nassau. Parte de las colecciones está permanentemente expuesta en el museo del Palacio Real de Het Loo, en Apeldoorn, y en el Rijksmuseum de Ámsterdam.

Los símbolos de la realeza (corona, orbe y cetro, la espada del Estado, el estandarte y el manto de armiño) se encuentran en la Fundación de Propiedades de la Corona. La fundación también custodia los objetos utilizados en ocasiones ceremoniales, como carruajes, mesa de plata y utillaje diverso. De esta forma estos objetos permanecerán a disposición de la monarquía a perpetuidad.

Los Archivos Reales abarcan los archivos personales de la familia real, así como su biblioteca, archivos fotográficos y colecciones de arte. En la biblioteca se encuentran los libros de la Casa de Orange-Nassau y la biblioteca musical. La biblioteca fue iniciada en 1813, tras el regreso de la familia Orange-Nassau a los Países Bajos. El rey Guillermo I de los Países Bajos permitió que la biblioteca del estatúder pasara a formar parte de la Biblioteca Real en La Haya. La biblioteca consiste en una colección de unos 70 000 libros, diarios y documentos. La biblioteca musical cuenta con 6000 piezas musicales que se remontan a mediados del .

Los gastos de la Casa Real están sometidos al Acta de Finanzas Reales de 1972. Hasta el acceso de Guillermo Alejandro al trono, se han mantenido tres categorías de gastos: los del monarca, los de su heredero (el propio Guillermo Alejandro) y los correspondientes a la consorte de este, que constituyeron un gasto estatal de 5,6 millones de euros en 2006. Los gastos oficiales se realizan en el desarrollo de actos y deberes oficiales y en ellos se incluyen los gastos de los ministros más relevantes que acompañan al monarca en esos actos.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Biografía por CIDOB (en español)

Casa de Orange-Nassau
Calvinistas de los Países Bajos
Príncipes de los Países Bajos
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Reyes de los Países Bajos
Monarcas reinantes
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Olaf
Grandes maestres de la Orden Militar de Guillermo
Orden al Mérito de la República Italiana
Miembros de la Orden de la Jarretera
Nacidos en Utrecht
Miembros honorarios del Comité Olímpico Internacional